A 2010-es alpesisí-világkupa – női kombináció végeredménye.

Végeredmény

Források 
 FIS: Alpine World Cup 2010 ladies' combined standings

2010-es alpesisí-világkupa